Добжинь-над-Вислон:

 Добжинь-над-Вислон — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Липновский повят.
 Добжинь-над-Вислон — гмина (волость) в Польше, входит в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство.